Martini kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Wilhelm Martini
 Alessandro Martini

Robotskapade auktorsförkortningar